Diese Liste von Windmühlen in Lancashire nennt die bekannten Windmühlen in Lancashire, einschließlich derer, die heute innerhalb von Greater Manchester und Merseyside liegen.

Die Namen heute noch stehender Mühlen sowie bekannte Baujahre sind fett geschrieben.

Literatur

Weblinks

Belege 

Lancashire
!
!Lancashire